Duboc est un nom de famille surtout cauchois à l'origine, notamment porté par :

 Émile Duboc (1852 - 1935), officier de marine français
 Emmanuelle Duboc (née en 1980), snowboardeuse française
 Éric Duboc (1960-), homme politique français
 François Félix Duboc (1847-1930), général de brigade français
 Paul Duboc (1884 - 1941), coureur cycliste français
 Odile Duboc (1941 - 2010), danseuse et chorégraphe française
 R. Duboc, graveur français : médaille du commandant Jacques-Yves Cousteau et de La Calypso

Autres
'Mademoiselle Honorine Duboc', rosier obtenu en 1894

Voir aussi 
 Dubosc
 Bosc

Patronyme normand